André Heller peut faire référence à :
  
 André Heller (né en 1947), un artiste autrichien ; 
 André Heller (né en 1975), un joueur de volley-ball brésilien.